Appels au meurtre (Eyes of a Stranger), film américain de Ken Wiederhorn, sorti en 1981
 Appel au meurtre (Liberty Stands Still), film germano-canadien de Kari Skogland, sorti en 2002